Ба́сиев () — осетинская фамилия.

Известные носители

Басиев 
 Басиев, Дзамболат Бечирович (1924—1944) — советский осетинский поэт.
 Басиев, Дзахот Бечирович (1917—1942) — советский осетинский поэт.
 Басиев, Михаил Афанасьевич (род. 1920) — советский писатель.
 Басиев, Олег Александрович (1919—?) — советский государственный и политический деятель.
 Басиев, Руслан Сосланбекович (род. 1979) — российский и армянский борец вольного стиля.
 Басиев, Тасолтан Тазретович (1947—2012) — советский и российский учёный в области создания материалов фотоники.

Басиева 
 Басиева, Чабахан Михайловна (1912—1942) — советская осетинская учительница и журналист, казнена немцами за отказ сотрудничать.